Hierax, músic grec 
 Hierax, escriptor grec 
 Hierax, mestre i escriptor cristià grec, fundador d'una secta
 Antioc Hierax, rei d'una part dels dominis seleucides (243 aC-227 aC)
 Hierax (almirall)
 Híerax, personatge mitològic